Скаяны (, Скэень) — название ряда населённых пунктов в Молдавии.
 Скаяны  — село в Дондюшанском районе.
 Скаяны — село в Флорештском районе.